The One That Got Away steht für:
einen Spielfilm, siehe Einer kam durch
ein Lied von Katy Perry, siehe The One That Got Away (Lied)